GRASS GIS – software GIS libero
 GRASS – linguaggio di programmazione
 Günter Grass – scrittore, poeta, drammaturgo, saggista e scultore tedesco
 11496 Grass – asteroide della fascia principale